Clavellina de pluma puede referirse a:
 El nombre común de la planta Dianthus broteri
 El nombre común de la planta Dianthus hyssopifolius